De 100 m sprint voor mannen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats op 15 augustus (series en kwartfinales) en 16 augustus (halve finales en finale) in het Nationale Stadion van Peking.

Kwalificatie 
Elk Nationaal Olympisch Comité mocht drie atleten afvaardigen die in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 23 juli 2008) aan de A-limiet voldeden (10,21). Een NOC mocht een atleet afvaardigen, die in dezelfde kwalificatieperiode aan de B-limiet voldeed (10,28).

Records 
Voor dit onderdeel waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 Q Gekwalificeerd op basis van finishpositie
 q Gekwalificeerd op basis van finishtijd
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie
 NR Nationaal record
 WR Wereldrecord

Series

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Mannen 00100